Pododdziały wojsk inżynieryjnych noszące numer 13:

Wojska Polskiego:
 1 batalion inżynieryjny 1 Dywizji Strzelców Polskich 1918–1919 → 13 batalion saperów 13 Dywizji Piechoty 1 IX 1919–1921 → XIII batalion saperów
 XIII batalion saperów 1921–1929 
 13 batalion saperów VIII–IX 1939
 13 kołobrzeski batalion saperów 1944–1989 → 13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych 1989–1995 → 3 pułk saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego 1995–2001